Die Qualifikation zum CONCACAF Women’s Gold Cup 2010, der nordamerikanischen Meisterschaft im Frauenfußball, fand in der Zeit vom 3. März bis 14. Mai 2010 statt. 23 Nationalmannschaften spielten dabei in zwei getrennten Zonen um fünf Endrundenplätze.
Die Endrunde des Turniers wird vom 28. Oktober bis 8. November 2010 in Mexiko ausgetragen.

Zentralamerika 
Die beiden Gruppensieger qualifizieren sich für die Endrunde.

Gruppe A 
Turnier in Antigua Guatemala, Guatemala.

Gruppe B 
Turnier in Managua, Nicaragua.

Karibik

1. Runde 
Kuba und Trinidad und Tobago erhielten Freilose. Die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite erreichen die 2. Runde.

Gruppe A 
Turnier in Georgetown, Guyana.

Gruppe B 
Turnier in Bayamón, Puerto Rico.

Gruppe C 
Turnier in Saint John’s, Antigua und Barbuda.

Gruppe D 
Turnier in Santo Domingo, Dominikanische Republik.

Gruppe E 
Turnier in Bridgetown, Barbados.

Rangliste der Gruppenzweiten 
Die Nationalmannschaften von Antigua und Barbuda sowie der Dominikanischen Republik lagen punkt- und torgleich an der Spitze der Ranglisten der Gruppenzweiten. Durch einen Losentscheid qualifizierte sich Antigua und Barbuda für die zweite Runde.

2. Runde 
Die beiden Gruppensieger qualifizieren sich für den CONCACAF Women’s Gold Cup, während die beiden Gruppenzweiten in Hin- und Rückspiel den dritten karibischen Teilnehmer ermitteln.

Gruppe F 
Turnier in Tunapuna, Trinidad und Tobago.

Gruppe G 
Turnier in San Fernando, Trinidad und Tobago.

Play-off-Runde 
Die beiden Gruppenzweiten der 2. Runde spielten in Hin- und Rückspiel um den letzten Platz in der Endrunde.

Einzelnachweise 

Qualifikation 2010
Fußballveranstaltung 2010